Ostravica může být:

 Ostravica (obchodní dům) – obchodní dům v Ostravě
 Ostravica (folklórní soubor) – český folklórní soubor

Související články
 Ostravice
 Ostrovica